Boone House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Boone House (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID 82000879
 Boone House (St. Petersburg, Florida), NRHP-ID 86001457